Natalia Rodríguez Martínez (ur. 1979) – hiszpańska biegaczka średniodystansowa.
 Natalia Rodríguez Gallego (ur. 1982) – hiszpańska piosenkarka, występująca jako Natalia.
 Natalia Rodríguez Martínez (ur. 1992) – hiszpańska aktorka